6 Brygada Artylerii (II RP)
 6 Brygada Artylerii Lekkiej
 6 Brygada Artylerii Przełamania